Felix Basch – attore e resista austriaco
Grete "Gretl" Basch – cantante austriaca